Den Familiennamen Ramo tragen:

 Karri Rämö (* 1986), finnischer Eishockeyspieler
 Simon Ramo (1913–2016), US-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch:
 Ramo (Rapper) (* 1993), deutscher Rapper